Sipos István (1875–1949) kanonok, egyházjogi író
 Sipos István (1928–1987) válogatott labdarúgó
 Sipos István (1934) Rátz Tanár Úr életműdíjas (2015) pedagógus
 Sipos István (1939) hangmérnök
 Sipos István (1959) ultramaratoni futó
 Sipos István (?) nyelvész, szlavisztikus, nyelvtankönyv-író, műfordító
 Sipos István (1951-1999) 1997 januárjától haláláig a MÁV vezérigazgatója